Binkes, Binckes, Benckes of Binckesz is een Nederlandse familienaam, en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Jacob Binckes (1637 - 1677), Friese commandeur bij de Admiraliteit van Amsterdam
 Simon Binckesz Binkes (1673 - 1718), marine-officier bij de Admiraliteit van Amsterdam
 Folckert Binckesz Binkes (1682? - 1719), advocaat en burgemeester van Stavoren
 Christoffel Binkes (1791 - 1868), Nederlands politicus en grietman van Wonseradeel
 Franciscus Binkes (1794 - 1835), Nederlands advocaat en rechter
 Johan Willem Binkes (1828 - 1891), Nederlands vice-admiraal